Kolbenhof ist der Ortsname von

 Kolbenhof (Bad Berneck), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kolbenhof (Thalmässing), Ortsteil der Gemeinde Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern